Серге́й И́горевич Степа́нов (род. 3 сентября 1984, Тирасполь, МССР, СССР) — молдавский музыкант и композитор, участник группы «SunStroke Project».

Биография 
В детстве играл в школьных музыкальных коллективах и мечтал стать известным саксофонистом. В 2005 году Сергей Степанов закончил Приднестровский Высший музыкальный колледж в городе Тирасполе. После окончания колледжа он проходил срочную военную службу в Приднестровье, где и познакомился с Антоном Рагозой. Знакомство переросло в группу «Sunstroke», которая на сегодняшний день известна публике как «SunStroke Project».

SunStroke Project 
В составе группы выступал на конкурсе песни «Евровидение 2010» в Осло, где в финале SunStroke Project заняла 22 место. После конкурса Сергей Степанов, благодаря экстравагантной внешности и движениям на сцене, стал известен в сети Интернет как Epic Sax Guy. На YouTube выложена масса роликов с зацикленным воспроизведением саксофонного проигрыша и видеорядом с танцующим Сергеем, пародиями или ремиксами.

В 2014 году выступление Сергея на «Евровидении-2010» года попало в Книгу Рекордов «Eurovision» с самыми зрелищными моментами этого песенного состязания разных лет. В 2017 году группа снова выступала на «Евровидении» с песней «Hey Mamma», заняв 3-е место. Многие мировые таблоиды писали «Epic Sax Guy вернулся», в Интернете появились новые многочасовые нарезки его танца. По возвращению с конкурса в Молдавию Президентом страны была вручена высшая государственная награда — Орден Почёта.

В мае 2018 года Epic Sax Guy совместно с Антоном Рагозой и Carnival Brain записали клип «In memory of Tim Bergling. Avicii — Levels», который посвящен памяти шведского диджея и музыкального продюсера Avicii.

Epic Sax-off 
В апреле 2015 года вышла 26 серия 2 сезона мультфильма Angry Birds Toons, которая называлась Epic Sax-off. Одним из героев стал персонаж в образе Сергея Степанова с Евровидения 2010 года.

Семья 
 Жена — Ольга Делеу
 Сын — Михаил

Награды 
 Орден Почёта (май 2017 год)

Примечание

Ссылки 

 Биография на сайте группы
 

Саксофонисты Молдавии
Выпускники вузов Тирасполя